

Geografia 
 Francia
 Auchy-au-Bois – comune nella regione dell'Alta Francia
 Auchy-la-Montagne – comune nella regione dell'Alta Francia
 Auchy-lès-Hesdin – comune nella regione dell'Alta Francia
 Auchy-les-Mines – comune nella regione dell'Alta Francia
 Auchy-lez-Orchies – comune nella regione dell'Alta Francia